Генрих Романович Терпиловский (, Новгород — , Пермь) — композитор, один из основоположников советского джаза, музыкальный обозреватель.

Биография 
Родился в Новгороде в семье полковника российской армии. Мать Евгения Александровна русская. Отец — поляк. В 1917 году семья переезжает в Петроград, в 1920-м глава семьи умирает от ран.

В 1930 году Генрих Терпиловский окончил 3-й музыкальный техникум (класс Б. Л. Вольмана), в 1931 году Ленинградский сельскохозяйственный институт. В 1931—1934 годы работал старшим экономистом в Управлении совхозов.

Увлекается джазом, начинает выступать в качестве пианиста в местных ансамблях, организовывает первый в стране джаз-клуб.

В 1928 году сочиняет пьесы для джаз-банда Георгия Ландсберга и Бориса Крупышева, в том числе «Джаз-лихорадка», «Варьете», «Иллюзион», «Блюз Моховой улицы».

в 1929 году работает аранжировщиком в оркестре Леонида Утесова. Сотрудничество длится недолго, но дружеские отношения с Утесовым поддерживаются на протяжении всей жизни.

В 1932 году при кинотеатре Рабочей молодежи (КРАМ) Терпиловский создал свой джаз-оркестр. По заказу Ленинградского радио написал цикл блюзов на стихи негритянского поэта Ленгстона Хьюза.

В январе 1933 года мать Терпиловского арестовывают как «польскую шпионку», она умирает в заключении.

В 1935 году на волне арестов после убийства Кирова самого Терпиловского обвиняют в «политическом заговоре». Он приговаривается к ссылке в Алма-Ату, где работает руководителем оркестра кинотеатра.

В 1937 году повторно осужден к заключению в лагерях и отбывает наказание на Дальнем Востоке, там встречает свою будущую жену — Антонину Георгиевну.

После своего освобождения в 1947 г. Генрих Романович вместе с супругой приезжают в Грозный, работает руководителем джазового оркестра Дома культуры инженерно-технических работников.

В 1949 г. семья Терпиловских переезжает в Молотов, где Генрих Романовчи руководит оркестром Дворца культуры им. Сталина, ныне имени Солдатова.

В 1949 году Терпиловского арестовают в третий раз.

В 1953 году усилиями жены Терпиловский возвращается обратно в Молотов, ему возвращают руководство над эстрадным оркестром во Дворце культуры им. Сталина, одновременно он работает дирижёром драматического театра.

В конце 1950-х годов Генрих Романович уходит из оркестра, работает музыкантом в кинотеатрах Перми.

В апреле 1991 г. на доме № 3 по ул. Соловьёва, где он жил и работал, установлена мемориальная доска.

С 2005 г. в Перми проходит ежегодный фестиваль «Джаз-лихорадка», который всегда открывает исполнение одноимённой композиции Терпиловского.

Примечания 

Руководители эстрадных оркестров
Композиторы СССР
Музыканты XX века